Migliara ist der Familienname folgender Personen:
 Costanza Migliara (1851–1911), italienische Opernsängerin
 Eldrado Migliara (1852–1927), italienischer Opernsänger (Bass) und Gesangspädagoge
 Enrico Migliara (1863–1915), italienischer Opernsänger (Bariton)

 Giovanni Migliara (1785–1837), italienischer Architektur- und Historienmaler